Мольо, :
 Мольо (Испания)
 Мольо (культура) — археологическая культура в Боливии, наследник цивилизации Тиуанако